Pop Iwan Czarnohorski (2022 m)
 Pop Iwan Marmaroski (1940 m)